Mickle est un nom patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1805-1863), maire américain de New York
Charles Mickle (1849-1919), homme politique canadien du Manitoba
Jim Mickle (né en 1979), réalisateur et producteur américain
Kimberley Mickle (née en 1984), athlète australienne en lancer du javelot
 (1925-2009), urbaniste américain
 (1944-2021), juge américain de Floride
 (1734-1788), poète écossais

Toponyme

, île près de l'île de Ross

Mickle Fell, point culminant de l'Angleterre

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme